Messier 81 (M81), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M81 (Hongarije)